Contesti puede hacer referencia a:

Personas
Samuel Contesti, patinador artístico francés naturalizado italiano.

Miscelánea
 Conţeşti, río de Rumania.
 Conţeşti, localidad de Dâmboviţa, Rumania.
 Conţeşti, localidad de Teleorman, Rumania.